ROL steht für:

 Rumänischer Leu, ehemaliger ISO-Code der Währung
 Kurzform des Regiogeldes ROLAND, siehe Roland (Regionalgeld)

ROL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreise Kelheim und Landshut (für Rottenburg an der Laaber)

Rol ist der Familienname folgender Personen:
 Cécile Rol-Tanguy (1919–2020), französische Widerstandskämpferin
 Emmanuelle Rol (* 1986), Schweizer Seglerin
 Franco Rol (1908–1977), italienischer Autorennfahrer
 Frédérique Rol (* 1993), Schweizer Ruderin
 Georges Rol (1926–2017), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Angoulême
 Henri Rol-Tanguy (1908–2002), französischer Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Cabo Rol
 Rol-Tanguy
 Roll

Abkürzung